Professeur peut faire référence à :
 Professeur (titre), un titre qualifiant certains enseignants chercheurs reconnus par le milieu académique pour leurs travaux et leurs enseignements ;
 Professeur (enseignant), une profession consistant à enseigner des notions diverses à un groupe d'apprenants.
Le titre de professeur n'est pas un grade universitaire mais un titre d'usage accordé aux personnes du corps des professeurs des universités dans la nomenclature du statut de la fonction publique. En conséquence, les enseignants du primaire et du secondaire ne peuvent porter le titre de professeur car il s'agit pour eux d'une fonction et non d'un titre. Dans cette hypothèse, l'intéressé se fera appeler « M. le professeur » ou «  le/la professeur(e) », et non « Professeur Dupond, docteur en Z ».
 En France, le terme de professeur est aussi décliné en différentes statuts pour désigner différentes professions d'enseignement :
 Professeur des écoles, successeur des instituteurs ;
 Professeur principal ;
 Professeur certifié ;
 Professeur agrégé dans l'enseignement secondaire français ;
 Professeur certifié affecté dans l'enseignement supérieur (PRCE) ;
 Professeur agrégé affecté dans l'enseignement supérieur (PRAG) ;
 Professeur de chaire supérieure ;
 Professeur des universités (et apparentés) ;
 Professeur émérite ;
 Professeur titulaire ;
 Professeur documentaliste ;
 Professeur documentaliste dans l'enseignement agricole ;
 Professeur associé ;
 Professeur invité ;
 Professeur territorial d'enseignement artistique (PEA), (conservatoires régionaux et écoles d'art territoriales) ;
 professeur des écoles nationales supérieures d'art (écoles nationales) ;
 Professeur des écoles nationales supérieures d'architecture.

Œuvres 
 Professeurs de désespoir, un essai de la romancière canadienne Nancy Huston, publié en 2004 ;
 Professeur Layton, une série de jeux vidéo :
 Professeur Layton et l'Étrange Village ;
 Professeur Layton et la Boîte de Pandore ;
 Professeur Layton et le Destin perdu ;
 Professeur Layton et l'Appel du Spectre ;
 Professeur Layton et le Masque des miracles ;
 Professeur Layton et la Diva éternelle, un film d'animation tiré du jeu vidéo ;
 Le professeur est distrait, une bande dessinée créée par René Goscinny et Albert Weinberg, publiée en 1956.

Prof 
Prof est l'abréviation de professeur :
 Prof est un des sept nains de Blanche-Neige et les Sept Nains (Walt Disney) ;
 P.R.O.F.S, une comédie française de Patrick Schulmann réalisée en 1985.

Références

Voir aussi 
 Liste des professeurs au Collège de France ;
 Chaire de professeur woodwardien de géologie de l'université de Cambridge ;
 Chaire de professeur lucasien de mathématiques de l'université de Cambridge ;
 Chaire de professeur plumien d'astronomie et de philosophie expérimentale de l'université de Cambridge.